SA-9 ist
 9K31 Strela-1, eine sowjetische Flugabwehrrakete
 eine andere Bezeichnung für A-103, einen Testflug im Apollo-Programm der NASA